IGF является аббревиатурой следующих организаций:
 Independent Games Festival
 Международная федерация го (International Go Federation)